Гран-при США-Запад  — этот этап Формулы-1 проходил 3 апреля, 1977 в Лонг-Бич.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США-Запад
1977 год в Калифорнии